Chenay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chenay (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Chenay (Marne) im Département Marne
Chenay (Sarthe) im Département Sarthe

mit Namenszusatz:
Chenay-le-Châtel im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
Cheney